Der Guadalajara Challenger 1998 war ein Tennisturnier, das vom 30. November bis 6. Dezember 1998 in Guadalajara stattfand. Es war Teil der ATP Challenger Series 1998 und wurde im Freien auf Sand ausgetragen.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 32 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks und Quellen 
 Ergebnisse auf atptour.com (englisch)

ATP Challenger Series 1998
Tennisturnier in Guadalajara (Mexiko)